Magne de Filadèlfia (en llatí Magnus, en grec antic ) era un metge grec nadiu de Filadèlfia a Lídia.

Andròmac, fa menció i reprodueix algunes de les seves fórmules mèdiques, i per tant hauria viscut aproximadament al . També l'esmenta Galè en diversos llocs.

Referències 

Metges de la Grècia romana